Just Friends (1993), Belgische film van Marc-Henri Wajnberg
 Just Friends (2005), Amerikaanse film van Roger Kumble
 Just Friends (jazz), een populair jazznummer, geschreven door John Klenner in 1931
 Just Friends (Gavin DeGraw), nummer van Gavin DeGraw